Табб (, настоящее имя — Ба́ртош Зело́ны, ; род. 28 мая 1984 года, Познань, Польская Народная Республика) — польский музыкальный продюсер и звукорежиссёр, работающий в жанрах хип-хоп и поп-музыки.

Биография и карьера 
Бартош рос в Познани. Свою карьеру начал с 1999 года. Сотрудничал с музыкальными коллективами LPS, Ascetoholix и другими, с исполнителями Дониу, Либером, Овалом, Мезо, Сильвией Гжещак, Касей Вильк, Эвелиной Лисовской, Хоноратой Скарбек, Гжегожем Хыжи и другими. Продолжает сотрудничество с хоровым ансамблем «Саунд’н’Грейс». Живёт в Любоне.

Дискография

Альбомы, полностью спродюсированные Таббом

Альбомы, где Таббом спродюсированны отдельные композиции 
 2003:

 2004:

 2005:
{| class="collapsible collapsed" width="60%" id="mwxg"
! bgcolor="Green" align="left" id="mwyQ" |Najlepszą obroną jest atak (oraz Slums Attack)
|- id="mwzQ"
| id="mwzg" |
 „Wstecz”
 „Kurewskie życie”
 „Co Cię boli?!”'|}

{| class="collapsible collapsed" width="60%" id="mwxg"
! bgcolor="Orange" align="left" id="mwyQ" |Czas surferów' (oraz Doniu)
|- id="mwzQ"
| id="mwzg" |
 „Ważne” (oraz Mezo, Kasia Wilk)
 „Gdzie indziej” (oraz Liber)
 „Such a Great Delight” (oraz QQA/Total Efx)|}

 2007:

 2009:

 2011:

 2012:

 2013:

 Синглы 
 2012: „To już czas” (oraz Mezo Team) 2014: „Na chwilę” (oraz Grzegorz Hyży) 2014: „Wstaję” (oraz Grzegorz Hyży) 2014: „Pusty dom” (oraz Grzegorz Hyży) 2015: „Dach” (oraz Sound’n’Grace) 2015: „Możesz wszystko” (oraz Sound’n’Grace) 2015: „Na pewno” (oraz Sound’n’Grace) 2015: „Święta będą cały rok” (oraz Sound’n’Grace) 2016: „Sens” (oraz Sound’n’Grace) Награды   
 2015: песня «Dach» с наградой Eska Music Awards в категории «Наилучший хит».

 Примечания 

 Ссылки 
 Табб на сайте YouTube Табб на сайте Facebook''

Хип-хоп-исполнители Польши
Гитаристы Польши
Пианисты Польши
Музыкальные продюсеры Польши
Звукорежиссёры Польши
Музыканты, известные под псевдонимами